(1991-), joueur de football ghanéen ;
 Francis Allotey (1932-2017), physicien mathématicien ghanéen ;
  (1936-1996), boxeur ghanéen ;
 , ingénieur ghanéen et responsable des Nations-Unies ;
 Pascale Allotey, chercheuse ghanéenne en santé publique ;
  (1978-2007), joueur de football ghanéen ;
  (1942-), sprinteur ghanéen.